Sezon 2018/2019 2. Fußball-Bundesligi - 45. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

W rozgrywkach występowało 18 zespołów systemem "każdy z każdym". Mistrzem został 1. FC Köln, do Bundesligi na sezon 2019/2020 awansowały również SC Padeborn 07 oraz 1. FC Union Berlin (po barażach). Z ligi spadły natomiast MSV Duisburg, 1. FC Magdeburg oraz FC Ingolstadt 04 (po barażach).

2. Fußball-Bundesliga (2018/2019)

Drużyny 

Drużyny występujące w sezonie 2018/2019 w 2. Bundeslidze:

1Dnia 01.01.2019r. miasto Aue stało się częścią miatsa Aue-Bad Schlema

Rozgrywki

Tabela

Statystyki 
Statystyki bramek i kartek w poszczególnych kolejkach

Baraże

Baraże o Bundesligę 

Zwyciężca: 1. FC Union Berlin (dzięki bramkom strzelonym na wyjeździe)

Baraże o 2. Bundesligę 

Zwycięzca: Wehen Wiesbaden (po bramkach zdobytych na wyjeździe)

Przypisy 

2018 w Niemczech
2019 w Niemczech
2019 w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech